Hawarden (Wales) een plaats in Wales, in het bestuurlijke graafschap Flintshire
Hawarden (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Monsieur Hawarden, een Belgisch-Nederlandse film uit 1968.